Ashley Williams (ur. 1978) – amerykańska aktorka
 Ashley C. Williams (ur. 1984) – amerykańska aktorka
 Ashley Williams (ur. 1984) – angielski piłkarz